Cosmocephala cordiceps är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och. Cosmocephala cordiceps ingår i släktet Cosmocephala, fylumet slemmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
cordiceps